Jan Šatava je jméno více osob:

 Jan Šatava (chemik) (1878–1938) – český kvasný chemik a mykolog
 Jan Šatava (podnikatel) (* 23. listopadu 1960) – český železniční odborník a podnikatel, bývalý ředitel Jindřichohradeckých místních drah, zakladatel a majitel společnosti Railway Capital